

Persone 
 Alfonso Signorini – giornalista, personaggio televisivo, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano
 Antonio Signorini – matematico, ingegnere e docente italiano
 Antonio Ricci Signorini – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Giacinto Ricci Signorini – poeta italiano
 Gianluca Signorini – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Glauco Signorini – calciatore italiano
 Italo Signorini – antropologo italiano
 Lorenzo Signorini – organista e compositore italiano
 Luigi Federico Signorini – economista italiano
 Luigi Signorini Corsi – avvocato e collezionista d'arte italiano
 Maddalena Signorini Pelzet – attrice teatrale italiana
 Mattia Signorini – scrittore italiano
 Paolo Signorini – militare italiano
 Paolo Signorini – dirigente d'azienda italiano
 Pietro Signorini – dirigente d'azienda italiano
 Renato Signorini – scultore, pittore e medaglista italiano
 Róbson Michael Signorini – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista 
 Telemaco Signorini – pittore e incisore italiano
 Teodoro Signorini – calciatore italiano
 Ugo Signorini – artista e pittore italiano
 Ugo Signorini – calciatore italiano
 Veronica Signorini – triatleta italiana

Altro 
 Casa museo Signorini Corsi –  palazzo storico dell'Aquila
 Problema di Signorini – problema di elastostatica in elasticità lineare, in matematica e meccanica del continuo
 Villa Signorini – villa di Ercolano